Além do Horizonte é o segundo álbum de estúdio do cantor e compositor brasileiro Gui Rebustini, lançado pela Som Livre, em 8 de setembro de 2014.

Lista de faixas 

Álbuns de 2014
Álbuns lançados pela Som Livre
Álbuns de Gui Rebustini
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns em língua portuguesa